

Film 
 Twarz anioła – amerykański film (kryminał) z 1953 roku
 Twarz anioła – polski film z 1970 roku
 Twarz anioła – brytyjsko-hiszpańsko-włoski film (dramat) 2014 roku